Одензее ( или ) — многозначный немецкий термин.

 Одензее — дворцово-замковый комплекс XIX века в Латвии.
  — озеро в Австрии.